Taphrinomycetes är en klass av svampar. Taphrinomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Taphrinomycetes